Макар Иванович Редько (1894—1959) — участник Белого движения на Юге России, капитан Корниловского ударного полка.

Биография 
Из крестьян Екатеринославской губернии. Выдержал испытание на первый классный чин.

С началом Первой мировой войны — унтер-офицер 223-го пехотного запасного батальона. По окончании Телавской школы прапорщиков  был произведен в прапорщики (производство утверждено Высочайшим приказом от 28 сентября 1916 года). Состоял в 508-м пехотном Черкасском полку. Произведен в подпоручики 6 апреля 1917 года, в поручики — 15 октября того же года.

В Гражданскую войну вступил в Добровольческую армию, был зачислен в Корниловский ударный полк. В сентябре 1919 года был командиром взвода в 1-м батальоне 1-го Корниловского полка, отличился в боях под Курском, где взял в плен 150 красноармейцев. В сентябре—октябре 1919 года — командир 1-й роты того же полка, в Русской армии — в том же полку. Был награждён орденом Св. Николая Чудотворца

В октябре 1920 года — командир 2-й роты 1-го Корниловского полка. Галлиполиец, капитан. Осенью 1925 года — в составе Корниловского полка в Болгарии. В эмиграции во Франции. Умер в 1959 году в Грассе. Был женат.

Источники 
 
 Армия и флот свободной России, № 170. Официальный отдел. — 23 июля 1917 г. — С. 6.
 Приказы Временного правительства Армии и Флоту о чинах военных. С 2 сентября по 16 октября 1917 года.
 Великая Россия, № 69 (481). — 23 июля 1920 г. — С. 2.
 Левитов М. Н. Материалы для истории Корниловского ударного полка. — Париж, 1974.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 459.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Корниловцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Участники Крымской эвакуации